

Patronyme 

 Abi Sakamoto (1969), journaliste et actrice japonaise ;
 Eizo Sakamoto (1964), chanteur et musicien japonais de metal ;
 Junji Sakamoto (1958-), réalisateur japonais ;
 Kaori Sakamoto (2000), patineuse artistique japonaise ;
 Kazma Sakamoto (1982) catcheur japonais ;
 Koki Sakamoto (1986), gymnaste japonais ;
 Kyū Sakamoto (1941-1985), chanteur et acteur japonais ;
 Māya Sakamoto ou Maaya (1980), doubleuse et chanteuse japonaise ;
 Mimei Sakamoto (1965-), artiste japonaise de manga, écrivain, peintre, chanteuse, photographe, et mannequin ;
  ;
 Ryōma Sakamoto (1836-1867), homme politique japonais ;
 Ryūichi Sakamoto (1952-), compositeur japonais ;
 Shin'ichi Sakamoto (1972-), mangaka ;
 Shinichi Sakamoto (1954-), joueur de tennis japonais ;
 Takao Sakamoto (1958-), athlète japonais, spécialiste du saut en hauteur ;
 Tatsuhiro Sakamoto (1996), footballeur japonais ;
 Tsutomu Sakamoto (1962), coureur cycliste japonais ;
 Yoshio Sakamoto (1959), créateur de jeu vidéo japonais.

Dans la fiction 
Sakamoto peut aussi désigner :
 Sakamoto, personnage de la série Yoko Tsuno ;
 , manga de Nami Sano.

Patronyme japonais